Баха́ев — фамилия. Известные носители:
 Бахаев, Алексей Михайлович (1906—1967) — советский деятель.
 Бахаев, Ибрагим Вахидович (1967) — советский дзюдоист и тренер.
 Бахаев, Степан Антонович (1922—1995) — военный летчик, Герой Советского Союза.

 Бахаева, Милана Зайдиновна (1979) — чеченская журналистка и писательница.